

Liberális Demokrata Pártok a világban 
Afganisztán – Liberal Democratic Party of Afghanistan
Angola – Partido Liberal Democrático
Ausztrália – Liberal Democratic Party of Australia
Ausztria – Liberal Forum
Belgium – Flemish Liberals and Democrats
Bosznia-Hercegovina – Liberalna demokratska stranka (BiH)
Csehszlovákia - Liberálně demokratická strana (1990–1992)
Hollandia – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Horvátország – Liberalna demokratska stranka (HR)
Kuba – Partido Liberal de Cuba
El Salvador – Liberal Democratic Party
Európai Unió – European Liberal, Democrat and Reform Party
Japán – Liberális Demokrata Párt
Kenya – Liberal Democratic Party
Litvánia – Tvarka ir teisingumas
Malajzia – Liberal Democratic Party
Mozambik – Liberal Democratic Party of Mozambique
Macedónia – Liberal Democratic Party
Nagy-Britannia – Brit Liberális Párt
Németország – Liberale Demokraten
Oroszország – Oroszországi Liberális Demokrata Párt (Либерально-демократическая партия России)
Örményország – Liberal Democratic Union of Armenia
Szerbia – Liberalno-demokratska partija; Liberalno-demokratska stranka
Szlovénia – Liberális Demokrata Párt
Dél-Korea – United Liberal Democrats
Svájc – Freisinnig-Demokratische Partei
Törökország – Liberal Demokrat Parti
Ukrajna – Liberalno Demokratijcsna Partija Ukrajini
Üzbegisztán – Liberal Democratic Party

Már nem létező pártok 
Örményország – Democratic Liberal Party
NDK – Liberal Democratic Party of Germany
Franciaország – Liberal Democracy
Hongkong – Liberal Democratic Federation of Hong Kong
Románia – Partidul Liberal Democrat

Kapcsolódó szócikkek 
Demokrata Párt
Liberális Párt